Tiebout ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tiebout (1924–1968), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Torsten Tiebout, Bratschist und Violinist